FDB est un sigle qui peut désigner :
 la Fonderie de Bretagne, installée à Caudan, près de Lorient ;
 , un important fournisseur de bases de données sur les médicaments et les instruments médicaux ;
 la compagnie aérienne Flydubai (code ICAO).